XX чемпионат мира по художественной гимнастике проводился в Будапеште (Венгрия) с 21 по 23 июня 1996 года. В индивидуальной программе гимнастки соревновались в отдельных видах упражнений — со скакалкой, мячом, булавами и лентой. Каждая гимнастка, согласно прошлогодней квалификации, имела право выступить только в двух финалах. В каждом финале к выступлению допускалось не более одной гимнастки от страны. Групповые соревнования проходили с пятью обручами и тремя мячами/двумя лентами (многоборье и финалы в отдельных видах).

Финалы в индивидуальном первенстве

Скакалка

Мяч

Булавы

Лента

Финалы в групповом первенстве

Многоборье

3 мяча + 2 ленты

5 обручей

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Июнь 1996 года